Albahaca agreste puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus; o
 el nombre común de la planta Clinopodium acinos.